Эйсмонт () — фамилия. Родственные фамилии: Эйсымонт, Эйсмант, Эсмонт, Эйсмонтас.
  — шляхетский род.

Известные носители 
 Эйсмонт, Алексей Матвеевич (1791—1849) — русский генерал.
 Эйсмонт, Анна Михайловна — белорусская спортивная журналистика, телеведущая.
 Эйсмонт, Вилен Павлович (1929 — ?) — российский учёный в области физики деления ядер, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Эйсмонт, Гелиодор Станиславович (1861—1908) — инженер-технолог, поручик, почётный член и почётный председатель правления Одесского пожарного общества.
 Эйсмонт, Иван Михайлович (род. 1977) — белорусский телеведущий, председатель Белтелерадиокомпании.
 Эйсмонт, Мария Олеговна — российская журналистка и адвокат.
 Эйсмонт, Наталья Николаевна (урождённая Кирсанова; род. 1984) — белорусская телеведущая, пресс-секретарь президента Республики Беларусь.
 Эйсмонт, Николай Борисович (1891—1935) — советский государственный деятель.
 Эйсмонт, Олег Андреевич (1944—2012) — советский и российский экономист, доктор экономических наук.

См. также 
 Эйсмонд
 Эйсымонт
 Эсмонт
 Эйсманты

Примечания